

Ромашкино — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 Ромашкино — присілок, Волзький район, Марій Ел
 Ромашкино — присілок, Каракулинський район, Удмуртія
 Ромашкино — село, Курманаєвський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Ромашкине